{{Высотное сооружение
 |building_name     = Westendstraße 1
 |image             = Frankfurt Westend Tower.Süd.20130616.jpg
  |lat_dir =N |lat_deg =50 |lat_min =6 |lat_sec =39 
  |lon_dir =E |lon_deg =8 |lon_min =39 |lon_sec =44 
  |region     = 
  |CoordScale = 
 |location          = , , Дармштадт, Франкфурт-на-Майне, 
 |built             = 1990—1993
 |status            = построено
 |use               = офисное здание
 |antenna_spire     = 
 |roof              = 208 м
 |масса             = 
 |top_floor         = 
 |floor_count       = 53 + 3 подземных
 |floor_area        = 80 700 м²
 |elevator_count    = 25
 |architect         =  |owner             = 
 |developer         = 
 |emporis_id        = westendstrasse-1-frankfurt-am-main-germany
 |skyscraperpage_id = 77
 |Позиционная карта = Германия
 |Позиционная карта2= Германия Гессен
 }}
Westendstraße 1 (Вестендштрассе 1) — офисный небоскрёб, расположенный в районе  города Франкфурт-на-Майне (округ Дармштадт, Гессен, Германия). Имея высоту 208 метров, занимает 3-ю строчку в списке самых высоких зданий города и всей Германии, 18-ю строчку в  и 41-ю строчку в списке самых высоких зданий Европы (включая Россию).

 Описание 
Фасад небоскрёба облицован тонким золочёным гранитом, что издалека придаёт зданию ярко-белый цвет. Вершину небоскрёба украшает стальная полукруглая «корона» весом 95 тонн. У входа в здание установлена скульптура Класа Олденбурга и  «».Westendstraße 1 совместно со стоящим рядом небоскрёбом  образует штаб-квартиру третьего по величине банка Германии — DZ Bank.
В 1995 году Westendstraße 1 получил награду «Лучшее здание года» в категории «Многофункциональные небоскрёбы» от Американской палаты архитекторов. В 2001 году в городе Рамат-Ган (Израиль) по образцу Westendstraße 1 был построен небоскрёб Моше Авив.
Основные характеристики
 Строительство: с 1990 по 1993 год
 Высота: 208 м (архитектурная), 3,6 м (от пола до потолка этажа)
 Этажей: 53 + 3 подземных
 Лифтов: 25
 Площадь помещений: 80 700 м²
 Стоимость строительства: 400 млн $
 Архитектор: 
 Главный подрядчик: Hochtief

 См. также 
 Список самых высоких зданий Европы
 
 Список самых высоких зданий Германии
 Список самых высоких зданий Франкфурта-на-Майне

 Примечания 

 Ссылки 
 Westendstraße 1    на сайте skyscrapercenter.com
 DG Bank     на сайте structurae.net
 Westendstraße 1 in Frankfurt am Main   на сайте phorio.com
 Westend Tower (DZ BANK)  на сайте frankfurt.de
 DZ Bank   на сайте archiweb.cz
 WestendTower  на сайте ''skylineffm.de

Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы Франкфурта-на-Майне
Небоскрёбы, построенные в 1993 году
Здания и сооружения, спроектированные Kohn Pedersen Fox